Джек Стюарт (,  6 травня 1917, Пайлот Маунд —  25 травня 1983, Трой) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Член Зали слави хокею з 1964 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад 600 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1935 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Детройт Ред-Вінгс» та «Чикаго Блек Гокс».

Загалом провів 645 матчів у НХЛ, включаючи 80 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
З 1954 по 1963 тренував різноматні клуби з нижчих хокейних ліг США та Канади, зокрема один сезон «Піттсбург Горнетс».

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Детройт Ред-Вінгс» — 1943, 1950.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1947, 1948, 1949, 1950. 
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1943, 1948, 1949.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1946, 1947.

Входить до числа 100 найкращих гравців НХЛ за версією журналу The Hockey News під 97 номером.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти АХЛ‎
Члени зали слави хокею
Учасники матчів всіх зірок НХЛ